

Geografia 
Amazonia o Amazzonia  – vasta area geografica del Brasile
Amazonia – villaggio del Missouri, Stati Uniti d'America

Musica 
Amazonia – singolo dei Gojira del 2021
Amazônia – album di Jean-Michel Jarre del 2021

Altro 
Amazonia – genere di fungo
Amazônia National Park – parco nazionale del Brasile
Amazzonia (Amazonia) – film documentario del 2013 di Thierry Ragobert